Il toponimo Mbazi può riferirsi a:

Mbazi, settore del Ruanda della Provincia Meridionale nel distretto di Huye
Mbazi, settore del Ruanda della Provincia Meridionale nel distretto di Nyamagabe
Mbazi, comune dello Zambia